Даун — многозначный термин. Английская фамилия Даун () может означать живущий на холме (, от кельтского dún, холм), или тёмный (смуглый или темноволосый), также кельтского происхождения.

Топоним 
 Даун () — графство в Северной Ирландии;
 Даун () — город в Германии, районный центр, курорт, расположен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц;
 Даун () — административно-территориальная единица в Германии, представляющая собой объединение общин, с центром в городе Даун;
 Даун () — район до 2015 года в Северной Ирландии в графстве Даун;
 Даун (Букит-Даун, ) — стратовулкан в Индонезии.

Фамилия 
 Даун, Альфред (1854—1922) — польский скульптор и педагог.
 Даун, Вирих Филипп фон (1669—1741) — австрийский генерал-фельдмаршал, вице-король Неаполя, губернатор Милана
 Даун, Джон Лэнгдон Хэйдон (1828—1896) — английский врач, который впервые описал синдром Дауна в 1866 году;
 Даун, Леопольд Йозеф (1705—1766) — австрийский фельдмаршал, граф.
 Даун, Лесли-Энн (род. 1954) — британская актриса, певица и модель.
 Даун, Эрнест (1902—1980) — британский военачальник, генерал-лейтенант Британской армии.

См. также 

 Синдром Дауна

Примечание